Goderbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Goderbauer-Marchner (1960–2016), deutsche Politikerin, Journalistin und Journalismus-Professorin
 Gertraud Goderbauer (* 1955), bayerische Politikerin (CSU) und Abgeordnete des Bayerischen Landtags